Molekulska formula -{C7H8O2}- se može odnositi na:

 Mehinol
 3-Metilkatehol
 4-Metilkatehol
 Gastrodigenin
 Gvajakol
 Orcinol